La Faneca és un cim de 795,5 metres que es troba al municipi de Solivella, a la comarca catalana de la Conca de Barberà. Forma part de la serra del Tallat.

Es tracta del punt més elevat del municipi i exerceix de límit natural amb els termes veïns de Forès i Passanant i Belltall. Així, malgrat que avui tots aquests municipis es troben integrats administrativament a la Conca de Barberà, la Faneca, com a part de la serra del Tallat, exerceix també de frontera entre les terres de la Conca estricta i les de l'altiplà de la Segarra.

La Faneca deu el seu nom a l'antic dipòsit de gra que hi havia en aquest lloc. Era situat a la vora del camí ral que encara hi passa, on s'agrupaven nombrosos comerciants. Per tal que venedors i compradors poguessin conèixer les mesures amb què comerciaven, hi havia instal·lat un dipòsit que calculava una faneca, antiga mesura de capacitat que oscil·lava entre els 8 i els 12 almuds.

Referències 

Muntanyes de la Conca de Barberà
Solivella